Jorquera, comune spagnolo
Cristóbal Jorquera, calciatore cileno
Albert Jorquera, ex calciatore spagnolo